Лаврёнова (Лавренова) — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Лавренова, Ольга Александровна (род. 1969) — российский географ, культуролог, философ, историк.
 Лаврёнова, Ольга Александровна — российский филолог, лингвист. 
 Лаврёнова, Ольга Анатольевна (род. 1981) — российская актриса.